Jury – miejscowość i gmina we Francji
 Jury – grono arbitrów wyłaniające zwycięzcę konkursu